Elvis in Person at the International Hotel, Las Vegas, Nevada () — первый концертный альбом американского певца Элвиса Пресли. Первоначально пластинка с записью концерта входила в двойной альбом From Memphis to Vegas / From Vegas to Memphis (1969; вторая пластинка была студийным альбомом Back in Memphis). Отдельное издание альбома вышло в октябре 1970 года; с тех пор два альбома издаются всегда раздельно. Двойной альбом занял 12-е место в американском хит-параде.

Обзор 
На альбоме представлены выборочные записи с выступлений Пресли в августе 1969 года в отеле «Интернациональ» в Лас-Вегасе. Весной 1969 года Пресли подписал контракт на сезонные выступления в отеле на 4 года (сезон длился месяц; выступления проходили дважды в день). Летний сезон Пресли открыл 31 июля 1969 года: до этого Пресли давал концерт в последний раз в марте 1961 года (если не считать телешоу 1968 года). RCA Records записало по меньшей мере 10 концертов в том сезоне, если не все. На альбом вошли песни, записанные 22, 24, 25 и 26 августа 1969; они были смонтированы таким образом и в такой последовательности, чтобы создавалось впечатление целиком записанного концерта.

Концерт состоит из двух условных частей: в первой Пресли исполняет старые хиты 1950-х гг. («Blue Suede Shoes», «Hound Dog», «Johnny B. Goode» и др.), а во второй свой новый репертуар («Suspicious Minds», «In the Ghetto», песня Bee Gees «Words»). Выступление заканчивается «Can’t Help Falling In Love» из кинофильма «Голубые Гавайи», которой Пресли закрывал все свои концерты в 1969—1977 гг. Следующие песни на альбоме не имеют студийных аналогов и существуют у Пресли только в концертном варианте: «Johnny B. Goode», «My Babe», «Tiger Man» и «Words».

Многие отмечают, что на этих своих первых за много лет концертов Пресли был в хорошем настроении и получал явное удовольствие (впоследствии, несмотря на сотни концертов ежегодно, Пресли несколько охладел к выступлениям, и их качество целиком зависело от переменчивого настроения певца). Поэтому выступления Пресли в этот свой первый концертный сезон (август 1969) расцениваются весьма высоко среди поклонников, и каждый выход альбома с записями этого периода ожидается с интересом. К настоящему времени официально выпущено ещё четыре альбома с (полными) концертами с этого сезона: «Live in Las Vegas» (2001; 1-й диск с концертом 24.08.69), «Elvis At The International» (2002; концерт 23.08.69), «All Shook Up» (2005; концерт 26.08.69) и «Viva Las Vegas» (2007; 2-й диск с концертом 21.08.69).

Список композиций

Оригинальная версия (1969) 
 Blue Suede Shoes
 Johnny B. Goode
 All Shook Up
 Are You Lonesome Tonight?
 Hound Dog
 I Can’t Stop Loving You
 My Babe
 Mystery Train / Tiger Man
 Words
 In the Ghetto
 Suspicious Minds
 Can’t Help Falling In Love

См. также 
 Live in Las Vegas (2001)
 Elvis at the International (2002)
 All Shook Up (2005)
 Viva Las Vegas (2007)

Примечания

Ссылки 

Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы RCA Records
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы 1969 года
Концертные альбомы 1969 года